Chauvin ist der Familienname folgender Personen:
 August Chauvin (1810–1884), belgischer Historien- und Genremaler der Romantik
 Bernard Chauvin (* 1953), französischer Autorennfahrer
 Charles Chauvin (1836–1899), französischer Admiral
 Daniel Chauvin (1939–1995), französischer Comiczeichner
 Derek Chauvin (* 1976), US-amerikanischer Polizist, siehe Tötung von George Floyd 
 Étienne Chauvin (1640–1725), französisch-hugenottischer Pastor, Philosoph und Zeitungsverleger
 Franz von Chauvin (1812–1898), preußischer Militärtelegrafist
 Ingrid Chauvin (* 1973), französische Schauspielerin
 Landry Chauvin (* 1968), französischer Fußballspieler und -trainer 
 Lilyan Chauvin (1925–2008), französische Schauspielerin
 Louis Chauvin (1881–1908), US-amerikanischer Ragtime-Pianist und -Komponist
 Marcel Pierre Marie Chauvin CSsR (1914–2004), Bischof von Fada N’Gourma
 Marie von Chauvin (1848–1921), deutsche Naturforscherin
 Nicolas Chauvin (1790–nach 1808), französischer Soldat (Chauvinismus)
 Rémy Chauvin (1913–2009), französischer Biologe
 Valentin Chauvin (* 1995), französischer Skilangläufer
 Yves Chauvin (1930–2015), französischer Chemiker und Nobelpreisträger

Chauvin steht für: 
 Chauvin (Louisiana), Census-designated Place im Terrebonne Parish, Louisiana, USA 
 Chauvin (Alberta), eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Alberta

Siehe auch:
 Chauvin House, ein historisches Haus im US-Bundesstaat Louisiana (NRHP 03000681)
 Cauvin